Petrol bezeichnet:

 Petrol Group, ein slowenisches Energieunternehmen
 Petroleum, ein flüssiges Stoffgemisch von Kohlenwasserstoffen
 eine dunkle Farbvariante aus dem Cyan-Farbtonbereich, siehe Cyan#Verwandte Farbnamen